Масковые сипухи () — род семейства сипуховых (Tytonidae) отряда совообразных (Strigiformes). Встречаются только в Южной и Юго-Восточной Азии и Центральной Африке. Обычно выделяют два или три вида.

Описание 
Это сравнительно небольшие совы с маской сердцеобразной формы. Края маски окружены очень жёсткими перьями. Крылья круглые. Лапы в сравнении с размерами тела очень крупные. Глаза большие чёрно-коричневые. Оба вида ведут ночной образ жизни, похожи на других сипух и, как правило, меньше.

Виды 
 Phodilus prigoginei — Африканская масковая сипуха, Африка
 Phodilus badius — Восточная масковая сипуха, Азия
 Phodilus assimilis — Индия и остров Шри-Ланка

Примечания

Литература 
 

Сипуховые